

Круковщизна — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Круковщизна — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства